Westertor werden Tore in folgenden Städten genannt:
 Westertor (Memmingen), das Westertor in Memmingen 
 Westerturm, auch Westertor genannt, in Duderstadt
 Auch Hessisch Oldendorf hat ein Westertor.

Weiterhin gibt es Straßen namens Westertor, zum Beispiel in Iserlohn.